Ко́нон () — мужское имя.

Известные носители 
 Конон — афинский стратег эпохи Пелопоннесской войны.
 Конон Самосский — древнегреческий математик и астроном, друг Архимеда (III век до н. э.).
 Конон — древнегреческий писатель-мифограф, жил предположительно в I веке до н. э.
 Конон Исаврийский — святой мученик.
 Конон Градарь — святой мученик.
 Конон из Назо — святой.
 Конон — римский папа с 21 октября 686 по 21 сентября 687.
 Конон Бетюнский — один из наиболее известных труверов XIII века.
 Конон Никитич Зотов (? — 1742) — деятель петровской эпохи.
 Конон (Козьма Трофимович Дураков) (1797—1884) — епископ новозыбковский (черниговский) Древлеправославной Церкви Христовой.
 Ханс Георг Конон фон дер Габеленц (16 марта 1840 — 11 декабря 1893) — немецкий языковед, член-корреспондент РАН.
 Конон (XIX—XX вв.) — епископ Московский белокриницкой иерархии.
 Конон Трофимович Молодый (17 января 1922 — 9 сентября 1970) — советский разведчик.

Другое 
 Конон — небольшой ударный кратер в центральной части гор Апеннины на видимой стороне Луны.

См. также 
 Конон (фамилия)
 Конан
 Конон (река) — река на Сахалине.

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения